Атабаска може да се односи на:

 Маунт Атабаска - планину у Канади;
 Атабаска (глечер) - глечер у Алберти;
 Атабаска (река) - реку у Канади;
 Атабаска (водопад) - водопад на истоименој реци у Канади;
 Атабаска (превој) - планински превој на Стеновитим планинама у Канади;
 Атабаска (језеро) - језеро у Канади;
 Атабаска (Алберта) - варошицу у Алберти;
 Атабаска (округ) - округ у Алберти